«C. S. I.: Місце злочину Маямі»' () — американський телесеріал, випущений у партнерстві канадською медіа-компанією «Alliance Atlantis» і «CBS Television Studios».

«C. S. I.: Місце злочину Маямі» є спін-офом телесеріалу «C. S. I.: Місце злочину» (). Пілотним епізодом серіалу став показаний 9 травня 2002 року епізод «Спільне розслідування''». Серіал, запущений в ефір 23 вересня 2002 року на телеканалі CBS. 8 квітня 2012 року в ефір вийшла остання серія. В 2004 був запущений спін-оф серіалу — «C. S. I.: Місце злочину Нью-Йорк». У 2006 році, за результатами опитування, проведеного компанією «Informa Telecoms & Media», «C. S. I.: Місце злочину Маямі» був названий «Самим популярним у світі ТБ-шоу». Всього в рамках телесеріалу було випущено 10 сезонів, що складаються з 232 епізодів.

Синопсис 
Команда криміналістів міста Маямі під керівництвом колишнього сапера Гораціо Кейна (Девід Карузо) розкриває злочини на території курортного мегаполісу.

Зйомки серіалу відбувалися, в основному, в Каліфорнії. Криті сцени знімалися в студії «Raleigh Manhattan Studios» у Манхеттен-Біч, Каліфорнія. Більшість сцен були зняті на Лонг-Біч, Манхеттен-Біч і Редондо-Біч (Каліфорнія).

У ролях

Огляд

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 
 

Драматичні телесеріали США
Кримінальні телесеріали США
Програми телеканалу CBS
Телевізійні спінофи
Телесеріали США 2000-х років
Телесеріали англійською мовою
Телесеріали за алфавітом
Телесеріали про поліцію
Фільми, зняті у Лонг-Біч
Мангаттан-Біч
Редондо-Біч
Телесеріали США, запущені у 2002